Saint-Benoît (kaas), gemaakt in Saint-Benoît-sur-Loire
Saint-Benoît (bier), bier gebrouwen door Brouwerij Du Bocq in Purnode

Saint-Benoît (Ain)
Saint-Benoît (Alpes-de-Haute-Provence)
Saint-Benoît (Aude)
Saint-Benoît (Vienne)
 Saint-Benoît (Réunion)
ook:
Saint-Benoît-de-Carmaux,  Tarn
Saint-Benoît-des-Ombres, Eure
Saint-Benoît-des-Ondes, Ille-et-Vilaine
Saint-Benoît-d'Hébertot,  Calvados
Saint-Benoît-du-Sault, Indre 
Saint-Benoit-en-Diois,  Drôme
Saint-Benoît-la-Chipotte,  Vogezen
Saint-Benoît-la-Forêt, Indre-et-Loire
Saint-Benoît-sur-Loire,  Loiret
Saint-Benoît-sur-Seine, Aube 

gemeenten met de naam Saint-Benoist

Zie ook
 Benedictus van Nursia